Котяковский уезд — административно-территориальная единица в Российской империи, существовавшая в 1780—1796 годах. Уездный город — Котяков.

Географическое положение 
Граничит к северу с Ардатовским и Алатырским; к востоку с Буинским и Тагайским, к югу с Карсунским, к западу Пензенского наместничества с Саранским уездами. В длину от востока к западу до 94, а в ширину от севера к югу дo 35 вёрст.

История 

Уезд образован в 1780 году в составе Симбирского наместничества, в результате реформы Екатерины II, из части территорий Синбирского, Алатырского, Саранского, Пензенского и Краснослободского уездов.                                                                                                                                                                                                                                                         

В 1796 году уезд упразднён, а территория вошла в состав  Алатырского и Карсунского уездов Симбирской губернии.

Население 
В 1780 году в 79 селениях вошедшие в уезд ревизских душ составило 23550 человек.

На 1785 год «в уезде состоит на написании по 4-й ревизии мужеска 29.398, женска 30.643 души».

Административное деление 
Деление на станы и волости не было.

Уездные предводители дворянства 

 Захарьин Наум, поручик, 1782 - 1784
 Мякишев Осип Иванович, подпоручик, 1785 - 1786
 Беликов Николай Александрович, прапорщик, 1788 - 1789
 Арапов Николай Степанович, секунд-майор, 1790 - 1792
 Куроедов Михаил Максимович, коллежский асессор, 1793 - 1796

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 T. Г. Масленицкий  Котяковский уезд // Топографическое описание Симбирского наместничества /, Симбирск, 1785 г.

Ссылки 

 Топографическое описание города Котякова // Масленицкий /  /
 Топографическое описание Котяковского уезда // Масленицкий /  /
 Город Котяков 1780 г.//  /
 Котяковский уезд 1780 г. //  /

Уезды Российской империи